Ceccaldi peut désigner :
 Daniel Ceccaldi (1927-2003), acteur, auteur et metteur en scène français
 Dominique François Ceccaldi (1833-1897), avocat et homme politique français
 Marc' Antonio Ceccaldi (v. 1521-1561), historien et chroniqueur corse
 Pascal Ceccaldi (1876-1918), journaliste et homme politique français
 Roger Ceccaldi (1913-2007), officier français

Noms composés 
 Charles Ceccaldi-Raynaud (1925-2019), avocat et homme politique français
 Joëlle Ceccaldi-Raynaud (1951-), femme politique française, fille du précédent
 Pierre Ceccaldi-Pavard (1921-2004), homme politique français

Homonymie de patronyme italien